Franz von Holtzendorff ist der Name folgender Personen:

* Franz von Holtzendorff (Politiker) (1804–1871), deutscher Politiker und Publizist
 Franz von Holtzendorff (Jurist) (1829–1889), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer